Eduard Scherrer - bobbista svizzero
Eduard Scherrer - politico svizzero